Паймен () — река на северо-западе острова Тасмания (Австралия).

География 
Река Паймен начинается у западной оконечности искусственного озера (водохранилища)  (Lake Rosebery), водная поверхность которого находится на высоте . Оно образовано в месте слияния рек  (Mackintosh River) и  (Murchison River). В месте, откуда вытекает река Паймен, находится плотина и гидроэлектростанция  (Bastyan Power Station), строительство которой было окончено в 1983 году. Примерно в  южнее плотины у реки Паймен находится город , через который проходит автомобильная дорога   (Murchison Highway).

Ниже по течению на реке Паймен находится плотина и гидроэлектростанция  (Reece Power Station), строительство которой было окончено в 1987 году. В результате постройки плотины Рис вдоль значительной части русла реки образовалось искусственное озеро (водохранилище)  (Lake Pieman), водная поверхность которого находится на высоте .

Река Паймен впадает в Индийский океан. Хотя, согласно формальному определению, устье реки находится в зоне Большого Австралийского залива, на картах Тасмании он обычно не упоминается.

В нижней части реки Паймен есть небольшое селение Коринна (Corinna), где можно на пароме переправиться с одного берега реки на другой. Оттуда же организуются речные круизы для туристов.

Общая площадь бассейна реки Паймен, куда также включаются бассейны рек  и , составляет более .

К северу от реки Паймен находится образованная в 1982 году , которая прилегает к побережью Индийского океана. Её северная граница проходит рядом с рекой Артур, южная граница проходит вдоль реки Паймен, а с востока она ограничена реками  (приток Артура) и  (приток Паймена).

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Индийский океан (Австралия)
Реки Тасмании